SAA kan ha flera betydelser:

South African Airways, ett sydafrikanskt flygbolag.
Sex Addicts Anonymous, ett tolvstegsprogram för sexmissbrukare.
Stabiliserings- och associeringsavtal
 SAA - IATA:s kod för flygplatsen i Saratoga, Wyoming, USA
Scandinavian Aviation Academy, en av Skandinaviens största flygskolor.
Serum amyloid A